Karlsborgs artillerikår kan syfta på:

 Karlsborgs artillerikår, No 9 (1893–1902) – A 8 ett artilleriförband inom svenska armén, se Boden-Karlsborgs artilleriregemente
 Karlsborgs artillerikår, A 10 (1920–1928) – Lv 1 ett luftvärnsförband inom svenska armén, se Karlsborgs artilleriregemente